La Terra de Caldelas és una comarca de Galícia situada al nord de la província d'Ourense. Limita amb la Terra de Lemos al nord, amb la Terra de Trives a l'est, amb la comarca de Verín al sud i amb comarca d'Allariz-Maceda a l'oest. En formen part els municipis de:
 Castro Caldelas
 Montederramo
 Parada de Sil
 A Teixeira.

Comarques de la província d'Ourense